Список аэропортов штата Южная Каролина Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Charleston
| CHS
| CHS
| KCHS
| Charleston International Airport / Charleston AFB
| PR
| align=right | 944 143 

|- valign=top
| Columbia
| CAE
| CAE
| KCAE
| Columbia Metropolitan Airport
| PR
| align=right | 633 835 

|- valign=top
| Florence
| FLO
| FLO
| KFLO
| Florence Regional Airport
| PR
| align=right | 45 331 

|- valign=top
| Greer
| GSP
| GSP
| KGSP
| Greenville-Spartanburg International Airport (Roger Milliken Field)
| PR
| align=right | 756 490 

|- valign=top
| Hilton Head Island
| HXD
| HHH
| KHXD
| Hilton Head Airport
| PR
| align=right | 62 115 

|- valign=top
| Myrtle Beach
| MYR
| MYR
| KMYR
| Myrtle Beach International Airport
| PR
| align=right | 692 364 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Columbia
| CUB
| CUB
| KCUB
| Columbia Owens Downtown Airport
| RL
| align=right | 66 

|- valign=top
| Rock Hill
| UZA
| RKH
| KUZA
| Rock Hill/York County Airport (Bryant Field)
| RL
| align=right | 14 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Aiken
| AIK
| AIK
| KAIK
| Aiken Municipal Airport
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Allendale
| 88J
|
|
| Allendale County Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Anderson
| AND
| AND
| KAND
| Anderson Regional Airport
| GA
| align=right | 43 

|- valign=top
| Andrews
| PHH
| ADR
| KPHH
| Robert F. Swinnie Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bamburg
| 99N
|
|
| Bamburg County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Barnwell
| BNL
| BNL
| KBNL
| Barnwell Regional Airport (was Barnwell County Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Beaufort
| ARW
| BFT
|
| Beaufort County Airport
| GA
| align=right | 1 419 

|- valign=top
| Bennettsville
| BBP
| BTN
| KBBP
| Marlboro County Jetport (H.E. Avent Field)
| GA
|

|- valign=top
| Bishopville
| 52J
|
|
| Lee County Airport (Butters Field)
| GA
|

|- valign=top
| Camden
| CDN
| CDN
| KCDN
| Woodward Field
| GA
|

|- valign=top
| Charleston
| JZI
| 
| KJZI
| Charleston Executive Airport
| GA
| align=right | 90 

|- valign=top
| Cheraw
| CQW 
| HCW
| KCQW
| Cheraw Municipal Airport (Lynch Bellinger Field)
| GA
|

|- valign=top
| Chester
| 9A6
|
|
| Chester Catawba Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clemson
| CEU
| CEU
| KCEU
| Oconee County Regional Airport
| GA
| align=right | 45 

|- valign=top
| Conway
| HYW
| 
| KHYW
| Conway-Horry County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Darlington
| UDG
| 
| KUDG
| Darlington County Jetport
| GA
|

|- valign=top
| Georgetown
| GGE
| GGE
| KGGE
| Georgetown County Airport
| GA
| align=right | 59 

|- valign=top
| Greenville
| GMU
| GMU
| KGMU
| Greenville Downtown Airport
| GA
| align=right | 558 

|- valign=top
| Greenville
| GYH
| GDC
| KGYH
| Donaldson Center Airport
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Greenwood
| GRD
| GRD
| KGRD
| Greenwood County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Hartsville
| HVS
| HVS
| KHVS
| Hartsville Regional Airport
| GA
| align=right | 17 

|- valign=top
| Kingstree
| CKI
| 
| KCKI
| Williamsburg Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lancaster
| LKR
| 
| KLKR
| Lancaster County Airport (McWhirter Field)
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Laurens
| 34A
|
|
| Laurens County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Loris
| 5J9
|
|
| Twin City Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Manning
| MNI
| 
| KMNI
| Santee Cooper Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Marion
| MAO
| 
| KMAO
| Marion County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Moncks Corner
| 50J
|
|
| Berkeley County Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Mount Pleasant
| LRO 
| 
| KLRO
| Mount Pleasant Regional Airport (Faison Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Newberry
| 27J
|
|
| Newberry County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| North Myrtle Beach
| CRE
| CRE
| KCRE
| Grand Strand Airport
| GA
| align=right | 70 

|- valign=top
| Orangeburg
| OGB
| OGB
| KOGB
| Orangeburg Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pageland
| PYG
| 
| KPYG
| Pageland Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pelion
| 6J0
|
|
| Lexington County Airport at Pelion
| GA
|

|- valign=top
| Pickens
| LQK
| LQK
| KLQK
| Pickens County Airport
| GA
| align=right | 29 

|- valign=top
| Ridgeland
| 3J1
|
|
| Ridgeland Airport
| GA
|

|- valign=top
| Saluda
| 6J4
|
|
| Saluda County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Spartanburg
| SPA
| SPA
| KSPA
| Spartanburg Downtown Memorial Airport
| GA
| align=right | 209 

|- valign=top
| St. George
| 6J2
|
|
| St. George Airport
| GA
|

|- valign=top
| Summerville
| DYB
| 
| KDYB
| Summerville Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sumter
| SMS
| SUM
| KSMS
| Sumter Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Union
| 35A
| USC
|
| Union County Airport (Troy Shelton Field)
| GA
|

|- valign=top
| Walterboro
| RBW
| RBW
| KRBW
| Lowcountry Regional Airport
| GA
| align=right | 26 

|- valign=top
| Winnsboro
| FDW
| 
| KFDW
| Fairfield County Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Calhoun Falls
| 0A2
|
|
| Hester Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Clio
| 9W9
|
|
| Clio Crop Care Airport
|
|

|- valign=top
| Darlington
| 6J7
|
|
| Branhams Airport
|
|

|- valign=top
| Dillon
| DLC
| DLL
| KDLC
| Dillon County Airport
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Graniteville
| S17
|
|
| Twin Lakes Airport
|
|

|- valign=top
| Green Sea
| S79
|
|
| Green Sea Airport
|
|

|- valign=top
| Hampton
| 3J0
|
|
| Hampton-Varnville Airport
|
|

|- valign=top
| Hemingway
| 38J
|
|
| Hemingway-Stuckey Airport
|
|

|- valign=top
| Holly Hill
| 5J5
|
|
| Holly Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Lake City
| 51J
|
|
| Lake City Municipal Airport (C.J. Evans Field)
|
|

|- valign=top
| Lancaster
| T73
|
|
| Kirk Air Base
|
|

|- valign=top
| Landrum
| 33A
|
|
| Fairview Airport
|
|

|- valign=top
| McCormick
| S19
|
|
| McCormick County Airport
|
| align=right | 24 

|- valign=top
| Orangeburg
| 1DS
|
|
| Dry Swamp Airport
|
|

|- valign=top
| Timmonsville
| 58J
|
|
| Huggins Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Trenton
| 6J6
|
|
| Edgefield County Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Beaufort
| NBC
|
| KNBC
| MCAS Beaufort (Merritt Field)
|
| align=right | 31 

|- valign=top
| Eastover
| MMT
| MMT
| KMMT
| McEntire JNGB
|
| align=right | 27 

|- valign=top
| North
| XNO
| 
| KXNO
| North Air Force Auxiliary Field
|
|

|- valign=top
| Sumter
| SSC
| SSC
| KSSC
| Shaw Air Force Base
|
| align=right | 1 686 

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 South Carolina Division of Aeronautics: Airports

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in South Carolina — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: South Carolina

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Южная Каролина:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Южная Каролина
Аэропорты